From the Beginning — збірка англійської групи Emerson, Lake & Palmer, яка була випущена 27 серпня 2007 року.

Композиції 
 Epitaph - 8:47
 Decline and Fall – 5:47
 Fantasia: Intermezzo Karelia Suite – 8:51
 Lucky Man – 4:38
 Tank – 6:48
 Take a Pebble – 12:28
 The Barbarian – 5:20
 Knife Edge – 8:01
 Rondo – 18:18
 Tarkus – 20:40
 Bitches Crystal – 3:54
 A Time and a Place – 3:55
 Oh, My Father – 2:58
 The Endless Enigma (Part One) – 4:04
 Fugue – 4:54
 The Endless Enigma – 2:00
 From the Beginning – 4:13
 Trilogy – 8:52
 Abbadon's Bolero – 8:07
 Hoedown – 3:54
 Jerusalem – 2:54
 Still You Turn Me On – 2:51
 When the Apple Blossoms – 3:56
 Karn Evil 9 – 29:42
 Jeremy Bender/The Sheriff – 5:03
 C'est La Vie – 4:16
 I Believe in Father Christmas – 3:29
 The Enemy God Dances with the Black Spirits – 3:20
 Piano Concerto No.1 – 18:25
 Pirates (Non Orchestral Live Version) – 13:23
 Aaron Copland Interview 1977 – 1:37
 Fanfare for the Common Man – 9:42
 Honky Tonk Train Blues – 3:09
 Tiger in a Spotlight – 4:33
 Watching Over You – 3:54
 Introductory Fanfare/Peter Gunn Theme – 4:26
 Canario (Rehearsal) – 3:57
 Mars – The Bringer of War – 7:54
 Desede La Vida – 7:06
 Black Moon – 4:47
 Footprints in the Snow – 3:51
 Romeo and Juliet (Live at the Royal Albert Hall) – 3:32
 Man in the Long Black Coat – 4:12
 Daddy – 4:42
 Hang on To a Dream – 4:28
 Touch and Go – 3:53
 Hoedown – 4:18
 Tarkus – 22:33
 Take a Pebble – 4:36
 Lucky Man – 3:00
 Piano Improvisation - Take A Pebble Conclusion – 9:44
 Pictures at an Exhibition – 14:39
 Rondo – 18:29

Учасники запису 
 Кіт Емерсон — орган, синтезатор, фортепіано, челеста, клавішні, орган Гаммонда, синтезатор Муґа
 Ґреґ Лейк — акустична гітара, бас-гітара, електрогітара, вокал
 Карл Палмер — перкусія, ударні

Джерела 
 From the Beginning  allmusic
 From the Beginning last.fm

Альбоми Emerson, Lake & Palmer